Justí I, emperador romà d'Orient 518-527
 Justí II, emperador romà d'Orient 565-578
 Justí (general), general romà d'Orient
 Justí (historiador), historiador romà 
 Justí el Màrtir, filòsof i màrtir cristià
 Justí de Jerusalem, abat del segle VII
 Justí de Sicília, bisbe del segle V